Сезон 2010-11 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 114-ий сезон з моменту заснування турніру. Третій поспіль чемпіонський титул здобув «Базель».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1.  Сьйон візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Швейцарії з футболу 2010—2011

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28/31 травня 2011

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2010-11
Швейцарія
Швейцарія
2010 у швейцарському спорті
2011 у швейцарському спорті